Sucupira es el nombre popular dado en Brasil a las siguientes especies de árboles:
 Pterogyne nitens.
 Sclerolobium aureum.
 Diplotropis purpurea.
 Pterodon polygalaeflorus.

Además, puede referirse a:
 Sucupira, municipio del estado de Tocantins (Brasil).
 Sucupira, telenovela chilena transmitida por TVN, en 1996.
 Sucupira, la comedia, serie de televisión chilena de 1998-1999. Serie derivada de la telenovela anterior.